|-
| (116401) 2003 YA135||||28 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116402) 2003 YJ135||||28 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116403) 2003 YR135||||28 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116404) 2003 YU135||||28 грудня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (116405) 2003 YX135||||28 грудня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (116406) 2003 YP136||||18 грудня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116407) 2003 YU136||||25 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116408) 2003 YX137||||27 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116409) 2003 YE138||||27 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116410) 2003 YQ138||||27 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116411) 2003 YB139||||27 грудня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (116412) 2003 YC139||||27 грудня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (116413) 2003 YM139||||28 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116414) 2003 YF141||||28 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116415) 2003 YX141||||28 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116416) 2003 YM142||||28 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116417) 2003 YO143||||28 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116418) 2003 YW143||||28 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116419) 2003 YT144||||28 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116420) 2003 YW146||||28 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116421) 2003 YF149||||29 грудня 2003||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (116422) 2003 YJ149||||29 грудня 2003||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (116423) 2003 YD150||||29 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116424) 2003 YV150||||29 грудня 2003||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (116425) 2003 YX150||||29 грудня 2003||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (116426) 2003 YG151||||29 грудня 2003||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (116427) 2003 YH151||||29 грудня 2003||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (116428) 2003 YX151||||29 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116429) 2003 YB153||||29 грудня 2003||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (116430) 2003 YD153||||29 грудня 2003||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (116431) 2003 YF153||||29 грудня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (116432) 2003 YM153||||29 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116433) 2003 YN153||||29 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116434) 2003 YK154||||29 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116435) 2003 YJ155||||30 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116436) 2003 YK158||||17 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116437) 2003 YT159||||17 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116438) 2003 YL160||||17 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116439) 2003 YN162||||17 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116440) 2003 YK163||||17 грудня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (116441) 2003 YU166||||17 грудня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (116442) 2003 YR167||||18 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116443) 2003 YU170||||18 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116444) 2003 YZ172||||19 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116445) 2003 YM175||||19 грудня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 116446 Макдермід (McDermid)||2004 AG||5 січня 2004||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (116447) 2004 AJ||2004 AJ||11 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116448) 2004 AT||2004 AT||12 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116449) 2004 AU||2004 AU||12 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116450) 2004 AW||2004 AW||12 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116451) 2004 AL1||||12 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116452) 2004 AN1||||12 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116453) 2004 AV1||||12 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116454) 2004 AM2||||13 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (116455) 2004 AT2||||13 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (116456) 2004 AH5||||13 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (116457) 2004 AL5||||13 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (116458) 2004 AX5||||13 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (116459) 2004 AA6||||13 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116460) 2004 AD7||||14 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116461) 2004 AL7||||13 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (116462) 2004 AG8||||13 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (116463) 2004 AX8||||14 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116464) 2004 AH9||||14 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116465) 2004 AN9||||14 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116466) 2004 AT9||||15 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (116467) 2004 AK10||||15 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (116468) 2004 AA11||||2 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (116469) 2004 AJ21||||15 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (116470) 2004 AJ24||||15 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (116471) 2004 AJ26||||13 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116472) 2004 BE2||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116473) 2004 BA3||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116474) 2004 BP3||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116475) 2004 BA4||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116476) 2004 BE4||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116477) 2004 BL5||||16 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (116478) 2004 BT5||||16 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (116479) 2004 BB6||||16 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (116480) 2004 BS6||||17 січня 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (116481) 2004 BW6||||16 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (116482) 2004 BX6||||16 січня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (116483) 2004 BJ8||||17 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (116484) 2004 BD10||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116485) 2004 BS10||||17 січня 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (116486) 2004 BV11||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116487) 2004 BC12||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116488) 2004 BG12||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116489) 2004 BN12||||17 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116490) 2004 BR12||||17 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116491) 2004 BU12||||17 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116492) 2004 BG13||||17 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116493) 2004 BL13||||17 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116494) 2004 BE15||||16 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (116495) 2004 BS15||||17 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116496) 2004 BH16||||18 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116497) 2004 BG17||||17 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116498) 2004 BS19||||17 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (116499) 2004 BF21||||17 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (116500) 2004 BG22||||17 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

116400